Пру́ссия (, ):

  — земли, ранее населённые балтским народом пруссов.
 Прусские владения Тевтонского ордена (1224—1525) — часть исторической Пруссии, находившаяся под властью Тевтонским орденом.
 Королевская Пруссия (1466—1772) — часть исторической Пруссии, находившаяся под властью польской короны.

 Пруссия (1525—1945) — государственное образование в Европе:
 Герцогство Пруссия (1525—1701) — герцогство, образованное после падения государства Тевтонского ордена.
 Бранденбург-Пруссия (1618—1701) — личная уния герцогства Пруссия и курфюршества Бранденбург, ядро Прусского государства.
 Королевство Пруссия (1701—1918) — королевство, провозглашённое на территории Прусского герцогства, не входящего в Священную Римскую империю, а после падения Священной Римской империи в 1806 году и всё Прусское государство, включая бывшие территории Священной римской империи, находившиеся под властью прусского короля до 1806 года.
 Свободное государство Пруссия (1918—1932/47) — республика, созданная на месте Королевства Пруссия после падения монархии в Германии.

 Ряд провинций, созданных в государстве Пруссия в результате разделов Польши:
 Восточная Пруссия (1773—1829, 1878—1945) — провинция, созданная в исторических границах Прусского королевства; позднее была расширена и существовала вплоть до ликвидации прусской государственности после Второй мировой войны.
 Западная Пруссия (1773—1829, 1878—1920) — провинция, созданная на «королевской Пруссии» в результате первого раздела Польши; неоднократно меняла границы и была окончательно утрачена после Первой мировой войны.
 Пруссия (1824—1878) — существовавшее в течение короткого времени объединение провинций Западная и Восточная Пруссия.
 Южная Пруссия (1793—1807) — провинция, созданная в результате второго раздела Польши и вскоре снова утраченная.
 Новая Восточная Пруссия (1795—1807) — провинция, созданная в результате третьего раздела Польши и вскоре снова утраченная.

Производные названия